Епархия Махенге () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Махенге, Танзания. Епархия Махенге входит в митрополию Дар-эс-Салама. Кафедральным собором епархии Махенге является церковь Христа Царя.

История 
21 апреля 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу «Praeceptum illud», которой учредил епархию Махенге, выделив её из епархии архиепархии Дар-эс-Салама.

14 января 2012 года епархия Махенге передала часть своей территории для образования новой епархии Ифакары.

Ординарии 
 епископ Elias Mchonde (21,04.1964 — 13.06.1969);
 епископ Nikasius Kipengele (25.06.1970 — 7.12.1971);
 епископ Patrick Iteka (14.06.1973 — 22.08.1993);
 епископ Agapiti Ndorobo (3.03.1995 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Praeceptum illud

Ссылки 
 Информация на сайте католической иерархии 
 Информация 

Католические епархии Танзании